Лас Авес има више значења:

 Лас Авес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Авес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику